– japońska skoczkini narciarska. Srebrna medalistka mistrzostw świata juniorów w konkursie drużynowym (2022).

W lutym 2022 w Villach zadebiutowała w zawodach FIS Cupu, w pierwszym konkursie plasując się na 5. miejscu, a dzień później stając na podium (2. lokata). W marcu 2022 w Zakopanem wzięła udział w mistrzostwach świata juniorów – indywidualnie była 7., w konkursie drużynowym zdobyła srebrny medal, a w zmaganiach drużyn mieszanych była 4.

7 stycznia 2023 w Sapporo zadebiutowała w konkursie Pucharu Świata, zajmując 34. miejsce. 13 stycznia 2023 zawody cyklu w Zaō ukończyła na 23. pozycji, zdobywając tym samym pierwsze punkty.

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty N. Nakayamy na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Japońskie skoczkinie narciarskie
Ludzie urodzeni w Sapporo
Urodzeni w 2004